KRBA2 () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 17-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 492 амінокислот, а молекулярна маса — 56 205.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів.

Див. також 
 Хромосома 17

Примітки

Література 

   

Некатегоризовані білки